Hindīya kan syfta på följande platser:

Irak 

 Nāḩīyat Saddat al Hindīyah, ort, Babil, 
 Al Hindīyah (distriktshuvudort i Irak), Karbala, 

Robotskapade Irakförgreningar